Buschstraße steht für 

 Buschstraße (Berlin)
 Buschstraße (Bremen)
 Buschstraße (Dortmund)
 Buschstraße (Hamborn)
 Buschstraße (Oberhausen)
 Buschstraße (Schwerin)